Алесса́ндро Костаку́рта (; род. 24 апреля 1966, Ераго-кон-Ораго, провинция Варесе, Ломбардия) — итальянский футболист, выступавший на позиции центрального и флангового защитника за «Милан» и сборную Италии.

После завершения игровой карьеры один сезон тренировал «Мантову», работал ведущим на телеканале Sky Sport Italia, с 1 февраля 2018 года является избранным вице-комиссаром Итальянской Федерации Футбола (FIGC).

Клубная карьера

Ранняя карьера в «Милане» и аренда в «Монцу» 
Алессандро родился в коммуне Ераго-кон-Ораго. Костакурта — воспитанник команды «Ассо» и академии клуба «Милан». В 1986 году стал привлекаться к играм основного состава миланской команды, за который впоследствии и отыграл всю свою профессиональную карьеру. Костакурта дебютировал за «россонери» в Кубке Италии в сезоне 1986/87, однако дебют в Серии А состоится лишь в следующем году, под руководством тренера Арриго Сакки. Это случилось 25 октября 1987 года в матче «Верона» — «Милан», на 6-й игровой день сезона. «Милан» выиграл тот матч, со счетом 1:0, а сезон завершился выигрышем «скудетто». Тем не менее Костакурта не был основным игроком в том сезоне, в связи с наличием более опытного Филиппо Галли — конкурента на его позиции. В том сезоне Костакурта сыграл 7 матчей в чемпионате и один в Кубке. Выступая за «Милан», получил прозвище «Билли», из-за тонкого телосложения в юности и мастерства в баскетболе (более того спонсором местной баскетбольной команды «Олимпия» была компания Билли, что также стало причиной появления прозвища).

Статистика выступлений

Клубная

В сборной

Достижения

Клубные

Национальный уровень 
 Чемпион Италии (7): 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004.
 Обладатель Суперкубка Италии (5): 1988, 1992, 1993, 1994, 2004.
 Обладатель Кубка Италии: 2003.

Еврокубки 
 Победитель Кубка чемпионов/Лиги чемпионов (5): 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
 Финалист Лиги чемпионов (3): 1993, 1995, 2005.
 Обладатель Суперкубка Европы (3): 1989, 1990, 1994.
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1989, 1990.

Сборная Италии 
 Вице-чемпион мира: 1994.
 Участник чемпионата мира: 1998.
 Участник чемпионата Европы: 1996.

Личные 
 Вошёл в состав символической сборной по итогам Чемпионата мира 1994 года (по версии FIFA)
 Лауреат премии Гаэтано Ширеа (2000)

Источники 
 Савин А. В. Игроки, тренеры, судьи. М., 2001. С. 284.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Футболисты мира»
 Костакурта на Sports.ru

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Милан»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Мантова»